Aldenburg steht für:
 Haus Aldenburg-Bentinck, ein Herrscherhaus 
 Aldenburg (Wilhelmshaven), ein Stadtteil von Wilhelmshaven

Aldenburg ist der Familienname folgender Personen: